Георги Михайлов може да се отнася за:

 Георги Михайлов (1893-1950) – български преводач;
 Георги Михайлов (?-1940) – български стопански деец, кмет на Русе;
 Георги Михайлов (1915-1991) – български епиграф, учредител и председател на Международната асоциация по гръцка и латинска епиграфика;
 Георги Михайлов (р. 1932) – български инженер, кмет на Кюстендил;
 Георги Михайлов (р. 1990) – български хандбалист
 Георги Михайлов (р. 1958) – български хематолог, трансплантолог, онколог и педиатър, понастоящем ръководител на Клиниката по хематология към Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания. Член на БСП за България, депутат в няколко народни събрания.